Становище — назва окремих населених пунктів.

 Становище — село, Білорусь, Мінська область, Логойський район.
 Становище — присілок, Росія, Московська область, Волоколамський міський округ.
  — сільце, Росія, Ярославська область, Углицький район.
 Становище — поселення, Словенія, регіон Горишка, община Кобарид.
 Становище — колишнє село, Українська РСР, Київська область, Поліський район.